Суматранские языки (также встречается название раннесуматранские) — группа языков, входящая в состав австронезийской семьи.

В состав данной группы входят пять подгрупп:

 батакские языки
 гайо
 энггано
 ментаваи
 северные:  и сималурский язык

Включение языка энггано порой оспаривается; некоторые исследователи полагают, что он является изолированным (а сходство с автронезийскими языками объясняется наличием заимствований). В таком случае, суматранская группа делится только на четыре ветви. Однако, в то же время некоторыми (в частности, Старостиным и Бурлак) в состав группы включается язык лом на правах ещё одной подгруппы.

Примечания 

Языки Индонезии
Западнозондские языки